— японская актриса, популярная на родине в период, предшествовавший Второй мировой войне. На вершине славы снималась у Ясудзиро Одзу. С 1950-х годов — советский кинорежиссёр и актриса, театральный деятель, диктор.

Биография 
Начала на театральной сцене, затем стала сниматься в кино с 1923 года на студии «Никкацу», где среди прочего сыграла в нескольких ранних работах выдающегося кинорежиссёра Кэндзи Мидзогути. После того, как в 1927 году молодая актриса разругается с одним из влиятельных режиссёров «Никкацу» Минору Муратой, ей придётся покинуть студию. Длительное время была без работы, но в 1932 году Окада трудоустроилась на студию «Камата» кинокомпании «Сётику», где стала одной из популярных звёзд, снимаясь у таких мэтров режиссуры, как Ясудзиро Одзу, Микио Нарусэ, Тэйноскэ Кинугаса, Хироси Симидзу, Ясудзиро Симадзу и Хэйноскэ Госё.

Увлекаясь западным театром и разделяя коммунистические идеи, 3 января 1938 года вместе с мужем  нелегально пересекла японско-советскую границу на Сахалине, куда пара прибыла под предлогом новогоднего выступления для пограничников. На советской стороне перебежчики были схвачены и обвинены в шпионаже; .  (несмотря на просоветские взгляды, членство в КП Японии и деятельность переводчика произведений социалистической литературы с русского языка). По решению суда под председательством В. В. Ульриха Ёсико была осуждена на 10 лет лагерных работ.

Находясь в Вятлаге, дружила с Петром Буинцевым, .

В 1953 году поступила на режиссёрское отделение в ГИТИС, работала в Театре им. Маяковского. Поставила фильм «10 тысяч мальчиков» (1961) по сценарию Агнии Барто, где сыграла одну из главных ролей. В поздние годы играла в японских кино- и телефильмах, а также в радиопостановках.

В 1973 ненадолго вернулась в Японию по приглашению губернатора Токио Рёкити Минобэ с прахом своего умершего мужа Синтаро Такигути, за которого вышла замуж в 1950.

Умерла в возрасте 89 лет в Москве, позже прах перевезён на родину, где она и захоронена.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Литература 
 Donald Richie. A Hundred Years of Japanese Film: A Concise History, with a Selective Guide to DVDs and Videos. — Kodansha International, 2005, P. 95-100. — ISBN 978-4-7700-2995-9
 
Актрисы Японии
Актрисы немого кино
Актрисы немого кино Японии
Коммунисты Японии
Заключённые Вятлага
Персоналии:ГИТИС
Иммигранты СССР
Эмигранты из Японии